Дайнамоз ():

 Дайнамоз (футбольный клуб, Гияни) — ЮАР.
 Дайнамоз (футбольный клуб, Хараре) — Зимбабве.